Вадим Борисович Цыганов (род. 30 мая 1963, Стерлитамак) — русский , , , , , , , , , , ,  интерьера домов,, муж и продюсер певицы Вики Цыгановой.

Биография 
В 1984 году закончил актёрский факультет ГИТИС (мастерская В. Андреева).

Работал актёром в Театре имени Ермоловой и в Московском областном театре, писал сценарии.

Работал директором группы «Ласковый май».

В 1990 году начинает сотрудничать с певицей Викторией Жуковой и с композитором Юрием Прялкиным, в 1991 году под именем Вики Цыгановой выходит первый альбом «Гуляй, анархия», Вадим стал продюсером своей жены, пишет стихи к её песням.

Автор памятников святому Андрею Первозванному в Севастополе и на Курильских островах, автор Поклонного православного Креста, установленного в урочище Ганина Яма, в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев, автор памятника Александра Невского в Калининграде.

Создал "Музей Русских морских путешественников" на своей яхте «Святая Виктория», которая представляет собой двухмачтовый парусник длиной 22 метра. Яхта названа в честь жены и стоит в Имеретинке.

Занимается дизайном и интерьером домов, музеев. Делал проекты для первых лиц правительства, Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски, музея Русских морских путешественников (Сочи), Саввино-Сторожевский монастырь (Провиантская башня). Имеет высшие награды выставок «Дизайн и мебель».

Вадим Цыганов писал песни для Александра Домогарова, Игоря Слуцкого, для Михаила Круга сочинил альбом, начал с песни «Приходите в мой дом». Является членом Союза писателей России (книги «Приходите в мой дом», «Масленица» и «Пегас»).

В 2010 году организовал трехнедельный благотворительный поход на яхте «Святая Виктория» из Индийского в Атлантический океан вместе с путешественником Федором Конюховым и женой Викой Цыгановой. Поход «Святой Виктории» позволил начать строительство храма Федора Ушакова.

Организатор выставок художественных работ Фёдора Конюхова: в 2019 году в Русском Художественном Музее в Санкт-Петербурге, Краевом Художественном Музее в Хабаровске и Музее Мирового Океана в Калининграде.

В феврале 2022 года поддержал вторжение России на Украину и президента Владимира Путина. В марте сообщил, что готов поехать добровольцем на Украину.

Семья 
 Жена — Вика Цыганова — певица, детей у них нет. Живут вместе с женой в собственном доме недалеко от Зеленограда в деревне Мышецкое, рядом с озером Круглым.

Известные песни 
 Приходите в мой дом
 Любовь и смерть
 Калина красная
 Гроздья рябины
 Лето пьяное
 Фёдор гребёт

Фильмография 
 1983 — Ложь на длинных ногах (фильм-спектакль) — сосед
Участие в фильмах
 2006—2007 — Как уходили кумиры (документальный) — Михаил Круг

Награды 
 Медаль «За защиту Республики Крым» (2016)

Примечания

Ссылки 
 stihi.ru
 Архив сайта tsiganov-style.ru

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Ласковый май
Яхтсмены России